Командный чемпионат России по спидвею 2005 — тринадцатый розыгрыш турнира.
По сравнению с предыдущим сезоном состав участников увеличился на 1 клуб: в российский чемпионат заявился еще один клуб из Владивостока — Приморье.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Командам «Спидвей-Центр» и «Украина» за каждый отказ от гонки было засчитано техническое поражение со счётом 0:25 и снято по 2 очка.

Чемпион России был определён по суммарной разнице очков в личных встречах «Мега-Лады» и «Лукойла»: СК Мега-Лада набрал на 2 очка больше и стал чемпионом.

Аналогично 6 место занято командой «Украина» по лучшей разнице очков в личных встречах с «Приморьем» (58:32 (+26) в гонке в Ровно против штрафных 0:25).

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2005 году